Dravidisch, Drawidisch oder Dravida steht für:
 dravidische Sprachen, eine Sprachfamilie
 Draviden, die Sprecher dieser Sprachen
 Tempelbaustil in der indischen Architektur, siehe Dravida-Stil